Мухоловковые манакины () — род воробьиных птиц из семейства манакиновых.

Описание 
Птицы сероватого и зеленоватого цвета. Темя и затылок ярко-желтые. Половой диморфизм не выражен.

Экология 
Встречаются в саваннах и лесах. Питаются преимущественно из членистоногими и маленькими фруктами.

Классификиация 
Род включает пять видов. Ближайшим родом является род Tyranneutes, которым объединяется в отдельное подсемейство манакиновых.

Распространение 
Представители рода встречаютя в Перу, Бразилии, Боливии, Гайане и Суринаме.

Примечания 

Манакиновые
Роды птиц